Wet normering buitengerechtelijke incassokosten
 Wik, oorspronkelijk de naam voor een omheind gebied
 Het Wik, een natuurgebied in Genk
 Wet werk en inkomen kunstenaars, een wet voor aanvulling van het inkomen van kunstenaars 
 Werkinstructiekaarten, een document voor werknemers over gevaarlijke stoffen
 VV WIK, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Den Haag
 WIK '57, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Kerkwerve
 WIK Boekel, een Belgische amateurvoetbalclub uit Sint-Blasius-Boekel
 WIK Eine, een Belgische amateurvoetbalclub uit Eine
 WIK Vlaardingen, een Nederlandse  handbalclub uit Vlaardingen